Bouguerra ist der Familienname folgender Personen:
 Samir Bouguerra (* 1982), algerischer Ringer
 Youssef Bouguerra (* 1969), algerischer Ringer